Herrbach ist ein Gewässername:

 Herrbach (Achterbach), linker Zufluss des Achterbachs (zum Nitzbach) bei Siebenbach, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Herrbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Rainbach, Stadt Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Herbach
 Herrnbach